Monoblock steht für:
 Monoblock (Lüftungsanlage), einen Teil einer Lüftungsanlage
 eine Kurzbezeichnung für den Monoblockmotor

siehe auch
 Monobloc